Иванов Вадим Михайлович (16 июля 1936 года — 5 мая 2016 года) — советский и российский учёный, доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Биография 
Вадим Михайлович Иванов родился 16 июля 1936 г. в Москве в семье военнослужащего. После окончания школы в 1954 году поступил на Химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1960 году окончил университет и стал работать в лаборатории спектроскопических методов анализа. Сначала в качестве старшего лаборанта, ассистента, доцента (1967—1988 гг.), затем с 1988 года — в должности профессора.

Научные исследования В. М. Иванова были сосредоточены на исследовании органических аналитических реагентов с помощью оптических методов анализа (спектрофотометрия, спектроскопия диффузного отражения, цветометрия, твердофазная спектрофотометрия), изучении высокоэффективной жидкостной хроматографии хелатов и лекарственных препаратов.

Скончался 5 мая 2016 года в Москве на 80-м году жизни.

Научные исследования 
Научная деятельность В. М. Иванова была связана с изучением органических аналитических реагентов. Он исследовал теорию действия и возможности практического применения гетероциклических азосоединений, азопроизводных, 8-гидроксихинолина, нитрозонафтолов и их сульфопроизводных, висмутолов, комплексонов и других реагентов. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Пиридиновые азосоединения как реагенты для фотометрических определений и как комплексонометрические индикаторы». В 1984 г. — докторскую диссертацию «Гетероциклические азосоединения как аналитические реагенты: теория действия, закономерности комплексообразования, аналитическое применение». В работе были опубликованы разработанные В. М. Ивановым фотометрические и экстракционно-фотометрические методы определения урана, кобальта, платиновых металлов, титана, циркония, гафния, вольфрама, цинка в природных и промышленных объектах без отделения сопутствующих ионов. Достоинствами методов стали их экспрессность, селективность и чувствительность. Методы были проверены при анализе природных и промышленных объектов и внедрены в практику заводских лабораторий.

В последующие годы Иванов публиковал работы о влиянии структуры сорбента (кремнеземы, пенополиуретаны и другие полимерные матрицы) на сорбцию молекулярных и ионных форм гетероциклических азотсодержащих азосоединений. Полученные результаты легли в основу создания экспресс- и тест-методов определения ионов железа в воде, молибдена и палладия в технологических растворах и др.

Также работал в области спектроскопии диффузного отражения, цветометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии хелатов и лекарственных препаратов.

Вадим Михайлович — автор и соавтор 24 патентов, более 670 статей и 23 учебников.

Педагогическая деятельность 
Вадим Михайлович читал общий курс лекций по аналитической химии на факультете фундаментальной медицины и биологическом факультете МГУ. На химическом факультете для студентов кафедры аналитической химии преподавал множество спецкурсов, в том числе такие авторские курсы как: «Комплексные соединения и органические реагенты в аналитической химии», «Научная литература по аналитической химии», «Подготовка публикаций». Приезжал с лекциями в различные университеты, в том числе зарубежные. В. М. Иванов был научным консультантом в 5 докторских диссертациях. Также под его руководством было защищено 40 кандидатских диссертаций и более 50 дипломных работ.

Основные труды 

 Иванов В. М. Гетероциклические азотсодержащие азосоединения. М.: Наука, 1982. 230 с.
 Busev A.I., Tiptsova V.G., Ivanov V.M. Analytical Chemistry of Rare Elements. Moscow: Mir, 1981. 416 p.
 Золотов Ю. А., Иванов В. М., Амелин В. Г. Химические тест-методы анализа. М.: URSS, 2002. 302 с.
 Бусев А. И., Иванов В. М., Соколова Т. А. Аналитическая химия вольфрама. М.: Наука, 1976. 240 с.
 Бусев А. И., Иванов В. М. Аналитическая химия золота. М.: Наука, 1973. 223 с.
 Иванов В. М., Золотов Ю. А. Русско-английский и англо-русский словарь терминов по аналитической химии. М.: LAB-press, 2004. 192 с.

Звания и членства 

 Член трех комиссий научного совета НСАХ РАН.
 Член учебно-методического совета по специальности «Химия» УМО университетов России.
 Член редакционных коллегий журналов: «Журнал аналитической химии», "Реферативного журнала «Химия», "Вестник Московского университета. Серия «Химия».
 Редактор-консультант Химической энциклопедии.
 Ответственный секретарь «Журнала аналитической химии»
 Заместитель главного редактора «Журнала аналитической химии» (с 2001 г.)
 Член бюро Московского отделения Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева.
 Председатель оргкомитета и председатель жюри Московской городской и областной школьных олимпиад по химии (1989—1991 гг.).

Почести и награды 

 Удостоен почетного звания «Заслуженный профессор МГУ» (1996).
 Циклы научных работ удостоены премий ВХО им. Д. И. Менделеева (1972, 1977, 1979) и премий Международной академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» (2000, 2002).
 Награжден знаком и званием «Изобретатель СССР» (1988).

Семья 
Жена — Соколова Татьяна Анатольевна (1936 г. р.), также работала на химическом факультета МГУ.

Сын — Иванов Александр Вадимович (1968 г.р.), сотрудник химического факультета МГУ, доктор химических наук.

Дочь — Соболевская (Иванова) Ольга Вадимовна (1975 г.р.), журналист.

Трое внуков.

Личные качества 
Коллеги отмечали высокую ответственность и работоспособность, эрудицию, общительность В. М. Иванова.

Примечания

Литература 
Вадим Михайлович Иванов (К 75-летию со дня рождения) // Журнал аналитической химии, 2011, том 66, № 9, с. 1001—1002

Ссылки 
Иванов Вадим Михайлович, Большая биографическая энциклопедия, 2009.

Страница об Иванове Вадиме Михайловиче на сайте "Аналитическая химия в России"

Персоналии по алфавиту
Химики СССР
Химики России
Преподаватели химического факультета МГУ
Родившиеся 16 июля
Родившиеся в 1936 году
Умершие 5 мая
Умершие в 2016 году
Учёные по алфавиту
Преподаватели МГУ
Выпускники химического факультета МГУ

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__